La Coupe du Portugal de futsal est fondée en 1997 et réunit chaque saison les clubs portugais de futsal toutes divisions confondues.

Histoire

Palmarès

Par édition

Par club

Notes et références

Articles connexes 
 Futsal au Portugal
 Championnat du Portugal de futsal
 Supercoupe du Portugal de futsal
 Équipe du Portugal de futsal

Portugal futsal
Compétition de futsal au Portugal
Compétition fondée en 1997